Mentrup ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Mentrup (* 1964), deutscher Politiker (SPD)
 Mario Mentrup (* 1965), deutscher Schauspieler, Filmemacher, Musiker und Autor

Mentrup bezeichnet außerdem:

 einen Ortsteil der Gemeinde Hagen am Teutoburger Wald im Südwesten des Landkreises Osnabrück in Niedersachsen